Invaze do Ruska může označovat více různých invazí, které v minulosti proběhly.

 Mongolská invaze na Rus, vpád Mongolů v letech 1237 až 1240
 Rusko-polská válka (1605–1618)
 Napoleonovo ruské tažení, francouzská invaze roku 1812
 Operace Barbarossa, invaze vojsk nacistického Německa roku 1941